Liebermann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Liebermann von Wahlendorf (1829–1893), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Adolf Liebermann (1891–1945), deutscher Bildhauer
 Bianca Liebermann (* 1969), deutsche Altphilologin und Linguistin
 Bruno Franz Leopold Liebermann (1759–1844), deutscher Theologe
 Carl Liebermann (auch Karl Theodor Liebermann; 1842–1914), deutscher Chemiker
 Doris Liebermann (* 1953), deutsche Journalistin
 Dorothea Liebermann-Meffert (1930–2020), deutsche Chirurgin und Hochschullehrerin
 Erich Liebermann von Sonnenberg (1885–1941), deutscher Kriminalpolizist
 Erich Liebermann-Roßwiese (1886–1942), deutscher Pianist, Komponist und Librettist
 Erik Liebermann (* 1942), deutscher Karikaturist
 Ernst Liebermann (1869–1960), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Felix Liebermann (1851–1925), deutscher Rechtshistoriker
 Ferdinand Liebermann (1883–1941), deutscher Bildhauer
 Georg Liebermann (1844–1926), deutscher Unternehmer
 Hans Liebermann (1876–1938), deutscher Chemiker
 Helmut Liebermann (1923–2013), deutscher Diplomat
 Hermann Liebermann (1870–1941), galizisch-polnischer Politiker und Advokat, siehe Herman Lieberman
 Josef Liebermann (1783–1860), deutscher Unternehmer
 Leó Liebermann von Szentlőrinc (1852–1926), ungarischer Chemiker und Mediziner 
 Lowell Liebermann (* 1961), amerikanischer Komponist und Dirigent
 Marie Liebermann (1875–1935), österreichische Schriftstellerin
 Martha Liebermann (1857–1943), Ehefrau des Malers Max Liebermann
 Max Liebermann (1847–1935), deutscher Maler
 Max Liebermann von Sonnenberg (1848–1911), deutscher Offizier, Publizist und Politiker (DSP, DSRP), MdR
 Mischket Liebermann (1905–1981), deutsche Schauspielerin und Politikerin (KPD, SED)
 Norbert Liebermann (1881–1959), österreichischer Versicherungsmanager
 Otto von Liebermann (1841–1929), preußischer Generalleutnant
 Richard Liebermann (1900–1966), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Rolf Liebermann (1910–1999), Schweizer Komponist und Opernintendant
 Willy Liebermann von Wahlendorf (1863–1939), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Wolf-Lüder Liebermann (* 1941), deutscher Altphilologe

Siehe auch:

 Liebermann (Familie), Stammliste der Familie Liebermann aus Märkisch Friedland
 Liebermannsche Reaktion, Nachweisreaktion für Phenole und Phenol-Derivate
 Liebermann-Burchard-Reaktion, Namensreaktion zum Nachweis von Sterinen
 Liebermann-Reagenz, chemische Nachweisreagenz
 Liebermann-Villa
 Lieberman
 Libermann
 Liberman